Каркаралинский внешний округ — административно-территориальная единица в составе Области сибирских киргизов Российской империи. Первый созданный внешний округ.

Центр внешнего округа — город Каркаралинск.

Предыстория 
Территория будущего внешнего округа являлось улусом Каракесеков под правлением Бокей-хана. Формально под его руководством находились роды каракесеков (Каркаралинский внешний округ), тортуылцев (Баянаулский округ) и куандыков (Акмолинский округ).

Реальная власть Бокей-хана и его сыновей распространялась только на племена каракесеков. В 1815 году царское правительство, стремившееся добиться дальнейшего раскола Среднего жуза, признало султана Бокея самостоятельным ханом части родов Среднего жуза.

История 
Каркаралинский внешний округ образовался в 1824 году в составе Омской области Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1868 году переименован в Каркаралинский уезд.

Административное деление

1931 
Ведомость о волостях Каркаралинского внешнего округа (1831 г.)

с 1855 года по 1858 год 
Список о числе аулов, юрт и душ обоего пола и скота, оказавшемся по переписи и исчислению в Каркаралинском округе, произведённым заседателями
Трусовым и Красуским, на трёхлетие с 1855 года по 1858 год

Главы 
Ага султаны Каркаралинского внешнего округа:

В 1844-1845 гг пост занимал Туглик Турсынов

По Болатбеку Насенову

Население 

В момент создание округа население около 60000 человек. В 1839 году 146 655 человек

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20150706030203/http://www.nlrk.kz/data11/result/ebook_323/#ps
 Роль старших султанов в политико-административной системе управления Каркаралинским и Кокпектинским внешними округами(1824-1868 гг.)
 
 ҚАРҚАРАЛЫНЫҢ АҒА СҰЛТАНЫ

Исторические области Казахстана
Внешние округа